

Armi
 Limbo – mortaio antisommergibili usato dalla Royal Navy e su navi costruite in Gran Bretagna per l'esportazione

Cinema 
 Limbo – film del 1972 diretto da Mark Robson
 Limbo – film del 1999 diretto da John Sayles
 Limbo – film del 2014 diretto da Anna Sofie Hartmann
 Limbo – film del 2014 diretto da Iván Noel
 Limbo – film TV del 2015 diretto da Lucio Pellegrini
 Limbo – film del 2019 diretto da Mark Young
 Limbo – film del 2020 diretto da Ben Sharrock

Danza 
 Limbo – Ballo originario dell'isola di Trinidad

Fotografia 
Limbo – Parete senza angoli usata in fotografia

Informatica 
Limbo – Linguaggio di programmazione per Computer
Limbo – videogioco a piattaforme indipendente per Xbox Live Arcade, PlayStation Network e Steam

Letteratura 
 Limbo – poema di Samuel Taylor Coleridge 
 Limbo – poema di Kamau Brathwaite
 Limbo – raccolta di racconti brevi di Aldous Huxley del 1920
 Limbo – romanzo di Melania Mazzucco del 2012

Musica 
 Limbo – gruppo musicale italiano
 Limbo - album dei Throwing Muses del 1996
 Limbo – singolo di Daddy Yankee del 2012
 Limbo – singolo di Richard Henshall del 2019
 Limbo – album di Aminé del 2020
 Limbo - singolo dei Royal Blood del 2021
 Limbo - album dei Clan of Xymox del 2021

Religione 
Limbo – luogo metafisico in cui, secondo la dottrina cattolica, si sarebbero raccolte, dopo la morte, le anime di coloro che non sono stati battezzati

Altro 
 Limbo – luogo immaginario dei fumetti pubblicati dalla DC Comics
 Limbo – serie televisiva danese del 2012-2014